Мария Макаревич:
 Ерёменко (Макаревич), Мария Касьяновна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Макаревич, Мария Флориановна (1906—1989) — советский ботаник и лихенолог.